Bell X-2 Starbuster, een Amerikaans experimenteel vliegtuig
 Final Fantasy X-2, een Role Playing Game
 X2 (film), een film uit 2003 van Bryan Singer
 X2 (Six Flags Magic Mountain), een achtbaan in Six Flags Magic Mountain
 SJ X2, ook wel X 2000 genoemd. is een elektrisch treinstel van de Zweedse spoorwegmaatschappij Statens Järnvägar (SJ)
 x2 (platenlabel), een in 2013 door de Pet Shop Boys opgericht platenlabel